Castrovalva peut désigner :
Castrovalva, un hameau de la commune italienne d'Anversa degli Abruzzi, dans la région Abruzzes ;
Castrovalva, un épisode de la série télévisée britannique Doctor Who.